Пáховый канал () — представляет собой косо расположенную щель длиной 4—5 см. Паховый канал парный, расположен справа и слева в нижнем отделе паховой области, непосредственно над медиальной половиной паховой связки, латеральнее нижнего отдела влагалища прямой мышцы живота.

Топография 
Паховый канал проходит через переднюю брюшную стенку косо сверху вниз и медиально от глубокого пахового кольца (воронкообразное впячивание поперечной фасции над серединой паховой связки) к поверхностному паховому кольцу (образованным латеральной и медиальной ножками апоневроза наружной косой мышцы живота). Через паховый канал у мужчин проходит семенной канатик, у женщин — круглая связка матки вместе с рыхлой соединительной тканью.

Строение 
У пахового канала четыре стенки — передняя, задняя, верхняя, нижняя. Эти стенки образованы: передняя — апоневрозом наружной косой мышцы живота, задняя — поперечной фасцией, верхняя — волокнами внутренней косой и поперечной мышцами живота, нижняя — жёлоб паховой связки (нижний загнутый край апоневроза наружной косой мышцы живота).

Клиническое значение 
Паховый канал относится к слабым местам стенки брюшной полости, то есть в нём могут образовываться прямые и косые паховые грыжи.

Примечания

Литература 
Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека : учебник в 3 т. —  : ГЭОТАР-Медиа, 2007. — Т. 1. — 608 с. ISBN 978-5-9704-0600-7 (т. 1)

Полости тела человека